Хулбук — таджикский топоним:

 Хулбук — посёлок городского типа, административный центр Восейского района Хатлонской области Таджикистана.
 Хулбук — археологический комплекс в Восейском районе Хатлонской области Таджикистана.